Boykott steht für:

 Boykott, organisiertes wirtschaftliches, soziales oder politisches Zwangs- oder Druckmittel,
 Boykott (1930), deutscher Tonfilm von Robert Land
 Boykott (2001), US-amerikanisches Rassismusdrama von Clark Johnson

Siehe auch:

 Boycott